Sotelo es una localidad del municipio leonés de Trabadelo, en la comunidad autónoma de Castilla y León, España.

También puede referirse a:
Misceláneos
Marquesado de Sotelo, título nobiliario español creado en 1791 por el rey Carlos IV.
Personas
Cristóbal de Sotelo, militar español activo en la conquista del Perú. 
Gerardo Sotelo, periodista, escritor y comunicador uruguayo.
Guillermo Sotelo, futbolista argentino.
Gustavo Sotelo, futbolista y entrenador paraguayo.
Ignacio Sotelo, politólogo, escritor, ensayista y sociólogo español.
Julián Sotelo, lanzador de jabalina español.
Luis Sotelo, fraile franciscano andaluz, martirizado en Japón, beatificado por Pío IX en 1867. 
Mauricio Sotelo, compositor español.
Pantaleón Sotelo, militar oriental de la Liga Federal. 
Spencer Sotelo, miembro de la banda estadounidense de metal progresivo Periphery.

Desambiguaciones de apellido compuesto 
 Calvo Sotelo